Kenya Matsui (Kakegawa, 10 de setembro de 1985) é um futebolista profissional japonês, goleiro, milita no Kawasaki Frontale.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Goleiros do Japão
Futebolistas do Cerezo Osaka
Futebolistas do Kawasaki Frontale
Pessoas do período Showa
Pessoas do período Heisei